Ольхова́тский сельский совет () — упразднённая административная единица в Великобурлукском районе Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находился в селе Ольховатка.

История 
 1929 — дата образования.
 17 июля 2020 года Великобурлукский район был ликвидирован.
 После этого все населённые пункты данного сельсовета вошли в состав Ольховатской сельской общины Купянского района Харьковской области.

Населённые пункты совета 
 село Ольховатка 
 село Анискино 
 село Водяное 
 село Долгенькое 
 село Зарубинка 
 село Ивашкино (вошло в состав сельсовета после 1977 года, до того находилось в Грачёвском сельсовете)
 село Комиссарово (вошло в состав сельсовета после 1977 года, до того находилось в Грачёвском сельсовете)
 село Попельное (вошло в состав сельсовета после 1977 года, до того находилось в Грачёвском сельсовете)
 село Устиновка (вошло в состав сельсовета после 1977 года, до того находилось в Грачёвском сельсовете)

Примечания 

Местные советы (Великобурлукский район)